L'Alliance française des designers (AFD), syndicat apolitique professionnel pluridisciplinaire, représente les designers quelles que soient leurs disciplines (produits, espaces, messages) et quels que soient leurs statuts (sociétés, indépendants, salariés).
  
Ses objectifs sont de sensibiliser et d'informer sur les problématiques rencontrées par les professionnels et d'accompagner ses membres sur les particularités fiscales, sociales et juridiques des métiers du design.

Elle collabore avec les autres organisations professionnelles (Europe) et représente les designers auprès des pouvoirs publics en France et en Europe.

Historique 
À la suite de l’arrêt du Syndicat national des graphistes (SNG) fin 2001, l’AFD est née en janvier 2003, à l’initiative de Christian Dao, de François Caspar et de François Weil.

La volonté première de l’AFD était et continue  de rassembler les designers de toutes disciplines autour d’un organisme, pour donner une meilleure visibilité aux métiers du design et participer dans les décisions politiques qui déterminent les conditions de travail de cette activité.

L’AFD est devenu ainsi le premier organisme professionnel pluridisciplinaire de designers en France.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Design

Liens externes 
 Site officiel de l'Alliance française des designers

Syndicat de la culture
Association ou organisme lié au design
Syndicat en France